Журнал Журналов и Энциклопедическое обозрение — издавался в Санкт-Петербурге два раза в неделю в 1898 и 1899 гг., с иллюстрациями, по образцу английских и американских журналов «Review of Reviews» и французского «Revue des Revues». Редактор-издатель И. П. Кондырев.

О задачах журнала, которые ему виделись намного более широкими и ответственными, нежели простая перепечатка, редактор-издатель, в частности, писал:
Практическая задача журнала — представить читателю стройную картину современного движения и развития человеческой мысли, отмечать новые и общие теории по той или другой специальности, указать на открытия, изобретения и идеи, дающие новое направление мысли, пропагандировать гипотезы, открывающие новые перспективы для будущих завоеваний знания

Структура журнала 
 «Статьи оригинальные»
 «Из журналов»
 «Научное обозрение»
 «Критика и библиография»
 «Обозрение журналов»
 «Смесь»

Некоторые известные статьи 
 Первый номер:
 Статья Д. И. Менделеева «Золото из серебра», содержащая научно-популярный анализ доклада о получении золота из серебра американского ученого Эмменса. В двух словах вывод статьи: «Пока не верьте слухам».
 Популярное переложение исследований И. И. Мечникова, составленное И. А. Кучуком «Успехи науки в изучении чумы и борьбе с ней». К этой статье приводятся точные ссылки, например, на «Русский архив патологии, клинической медицины и бактериологии», том IV, 31 августа 1897 г.; «Annales de l’Institut Pasteur», 1897, N№ 9.
 Во втором номере:
 Изложение книги Ницше «Рождение трагедии»
 Статья Л. Н. Толстого «Что такое искусство», перепечатанная, как сказано в примечании, «с разрешения автора из „Вопросов философии и психологии“, № 40 без сокращений».

Источники 
 страница из книги:
 Акопов А. И. Некоторые вопросы журналистики: история теория и практика (публикации разных лет). — Ростов-на-Дону: ООО «Тура», НПК «Гефест», 2002. — 368 с.
 

Журналы Российской империи
Журналы универсального содержания
Печатные издания, возникшие в 1898 году
Исчезли в 1899 году